La Reine assise tenant une fleur, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section B « La Femme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté B7.

Il représente une reine assise, coiffée d'un diadème et tenant une fleur.

C'est un déterminatif des noms de reine.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique
Représentation des femmes